Football Club Barcelona B, også kendt som Barça B, er et spansk fodboldhold med base i Barcelona, Catalonien, Spanien.

Holdet, der fungerer som reservehold for FC Barcelona, blev grundlagt i 1970 under navnet Futbol Club Barcelona Atlètic. 

Holdet spiller i den tredjebedste spanske fodboldrække Segunda División B. Holdet har hjemmebane på Mini Estadi, hvor der er plads til 15.276 tilskuer. Deres nuværende træner er Xavi García Pimienta.

I modsætning til det engelske ligasystem spiller reserveholdene i Spanien i samme ligasystem som deres førstehold frem for en separat liga. Dog kan reserveholdet ikke spille i samme division som deres førstehold. De kan heller ikke deltage i Copa del Rey.

Spillere

Nuværende spillertrup

Trænerstab

Tidligere spillere

Se: Fodboldspillere fra FC Barcelona B

Kendte spillere

Referencer 

Fodbold i Catalonien
B
Etableret i 1970